Sproule ist der Familienname folgender Personen:
 Clifford Sproule (1905–1981), australischer Tennisspieler
 Daniel Sproule (* 1974), australischer Hockeyspieler
 Ivan Sproule (* 1981), nordirischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sproul